Сергей Тепляков:
 Тепляков, Сергей Александрович (род. 1966) — российский журналист.
 Тепляков, Сергей Владимирович (род. 1961) — советский хоккеист.
 Тепляков, Сергей Евгеньевич (род. 1965) — советский и белорусский футболист.
 Тепляков, Сергей Иванович (род. 1949) — советский хоккеист с мячом, российский тренер.